Frenderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Frenderup (Grevinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grevinge Sogn, Odsherred Kommune
 Frenderup (Kirke Flinterup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirke Flinterup Sogn, Sorø Kommune
 Frenderup (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune